Дми́трий Дми́триевич Соколо́в:
 Соколов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1949) — советский и российский физик.
 Соколов, Дмитрий Дмитриевич (род. 1973) — российский ботаник и педагог.
 Соколов, Дмитрий Дмитриевич (1917—1987) — советский инженер.